Cladova se poate referi la:

Localități din România:
Cladova, Arad			
Cladova, Timiș							

Localități din Serbia:
Cladova, Bor

Vezi și 
 Râul Cladova (dezambiguizare)

Toponime românești